73. længdegrad kan henvise til:

 73. vestlige længdekreds
 73. østlige længdekreds